Кльоновниця-Мала
 Кльоновниця-Пляць
 Кльоновниця Велика на Підляшші http://archivelviv.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/Малі-друзі-Ч.4-1941-р..pdf